Indonesië
 Tenggilis Mejoyo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Tenggilis Mejoyo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java